Teece est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1879-1943), homme politique australien
 (1864-1917), homme politique australien
 (né en 1948), professeur et administrateur américain
 (1847-1928), actuaire et administrateur australien
 (1864-1917), homme politique australien en Nouvelle-Galles du Sud

Homonymie de patronyme